Сергей Иванович Филимонов () — советский актёр. Народный артист Украинской ССР (1976).

Биография 
Родился в 1926 году в селе Коровье Болото Орловской области РСФСР.

В 1951 году окончил актёрский факультет ГИТИС (мастерская Иосифа Раевского).

С 1953 года работал в Киевском театре русской драмы им. Леси Украинки.

Одновременно в 1964—1986 годах преподавал в Киевском государственном институте театрального искусства им. Карпенко-Карого.

Умер в 2004 году в Киеве.

Фильмография (выборочно) 
 1984 — Прелюдия судьбы — член худсовета театра
 1983 — Последний довод королей — посол США в СССР
 1981 — Медвежонок — Алпатов — главная роль
 1979 — Пробивной человек — эпизод
 1979 — Дождь в чужом городе — жилец гостиницы
 1971 — Про полосатого слонёнка — Слон
 1971 — Всего три недели... — муж Фонариковой
 1970 — Путь к сердцу — эпизод
 1959 — Небо зовёт — Троян, писатель
 1957 — Гори, моя звезда — эпизод

Литература
 Українське мистецтво: Біографічний довідник. К., 1997. — С.605.

Выпускники актёрского факультета ГИТИСа
Преподаватели театрального института имени Карпенко-Карого